Гуадалупе () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Лас-Вильуэркас. Занимает площадь 68,2 км². Население — 2090 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 135 км. Главная достопримечательность — замок-монастырь Гвадалупе.

Литература

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Касереса